Imreh József (1924–1993) erdélyi magyar geológus, geológiai szakíró
 Imreh József (1934) újságíró, szerkesztő-riporter